Jean Blaton (* 19. November 1929 in Schaerbeek; † 17. Dezember 2020) war ein belgischer Automobilrennfahrer, Unternehmer und Jazzmusiker, der seine Autorennen unter dem Pseudonym Beurlys bestritt.

Familie 
Jean Blaton entstammt einer vermögenden belgischen Unternehmerfamilie. Seine Nichte Catherine heiratete Anfang der 1970er-Jahre den Rennfahrer Jacky Ickx. Deren Tochter Vanina ist seine Großnichte.

Karriere im Motorsport 
Jean Blaton begann seine Karriere Ende der 1950er-Jahre und bestritt ausschließlich Sportwagenrennen. Der finanziell unabhängige  Belgier hatte nie ein Werksengagement – sieht man von seinen Einsätzen für die Ecurie Francorchamps und die Equipe Nationale Belge ab. Diese beiden belgischen Rennmannschaften waren aber keine Werksteams im klassischen Sinn und wurden von Blaton in den 1950er- und 1960er-Jahren auch großzügig finanziell unterstützt. Sein Vermögen machte ihn von vielen Zwängen des professionellen Motorsports unabhängig. Er fuhr nur die Rennen, die im Spaß machten, ohne sich um Verträge und Meisterschaftspunkte kümmern zu müssen.

Seinen ersten internationalen Erfolg feierte er 1957 mit dem Sieg bei einem Sportwagenrennen im dänischen Roskilde. 1958 war er zum ersten Mal beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans am Start – eine Rennveranstaltung, die in der Karriere des Belgiers eine besondere Bedeutung hatte – und belegte mit Partner Alain de Changy den sechsten Rang in der Gesamtwertung. Zum ersten Mal aufs Podium der ersten Drei kam er drei Wochen später beim 12-Stunden-Rennen von Reims 1958. Mit dem damals noch sehr jungen Willy Mairesse als Teamkollegen – dem Blaton bis zu dessen Tod 1968 freundschaftlich eng verbunden war – erreichte er den zweiten Rang in der Gesamtwertung. Geschlagen nur vom Werks-Ferrari 250 Testa Rossa von Olivier Gendebien und Paul Frère. Ferrari waren auch die bevorzugen Rennfahrzeuge des Belgiers, der in Reims am Steuer eines Ferrari 250 GT saß.

1959 gab es auch in Le Mans die erste Podiumsplatzierung zu feiern. Nach 24 Stunden Fahrzeit endete der Renneinsatz von Blaton und Léon Dernier mit dem dritten Gesamtrang. Im Ziel fehlten 26 Runden auf den siegreichen Aston Martin DBR1/300 von Carroll Shelby und Roy Salvadori. 1960 gewann der den Coupe de Paris in Montlhéry und wurde zwei Jahre später erneut Gesamtdritter in Le Mans. Wie 1959 war der zweite Pilot im Team sein Landsmann  Leon Dernier. 1963 kam er einem Gesamtsieg beim französischen Langstreckenrennen am nächsten. Im Ziel lagen er und Gérard Langlois van Ophem als Gesamtzweite vor dem Werks-Ferrari 250P von Mike Parkes und Umberto Maglioli, die Dritte wurden. Nur der zweite Werkswagen der Scuderia, gefahren von Lorenzo Bandini und Ludovico Scarfiotti blieb unerreicht.

Nach einem fünften Gesamtrang 1964 fuhr er 1965 als Dritter erneut aufs Podium in Le Mans. Dritter wurde er auch beim 12-Stunden-Rennen von Reims dieses Jahres. Zu diesem Zeitpunkt begann auch die Unterstützung von Willy Mairesse, seinem langjährigen Freund, mit dem er die beiden dritten Plätze eingefahren hatte. Mairesse hatte nach vielen schweren Unfällen seinen Vertrag bei Ferrari verloren und wurde von Blaton auch finanziell unterstützt. Auch andere Rennfahrer hatten das Glück von Blaton unterstützt zu werden. Bertrand Gachot ermöglichte er mit 5.000.000 belgischen Franc 1989 den Einstieg in die Formel-1-Weltmeisterschaft.

Mairesse wurde ein regelmäßiger Teampartner, mit dem er 1967 mit einem Ferrari 330P4 zum fünften Mal in seiner Karriere auf das Siegerpodest von Le Mans fuhr. Er ist damit nach Bob Wollek – der bei ebenfalls fünf Podiumsplatzierungen mehr zweite Plätze aufzuweisen hat – der erfolgreichste Le-Mans-Starter ohne einen Gesamtsieg. 1967 erreichte er außerdem mit Lucien Bianchi auf einem Ferrari 412P einen zweiten Gesamtrang beim 1000-km-Rennen von Paris.

Nach der Sportwagensaison 1968 zog sich der Belgier vom aktiven Motorsport zurück und widmete sich seinen geschäftlichen Aktivitäten. 1975 kehrte er als Teamchef und Fahrer nach Le Mans zurück, wo er bis 1979 eine zweite Karriere hatte. 1979 – zwanzig Jahre nach seinem ersten Antreten – wurde er vom ACO geehrt und trat endgültig zurück.

Karriere als Musiker 
Neben seinem Interesse für den Motorsport hatte Blaton eine zweite Leidenschaft – den Jazz. Er spielte Gitarre, trat bei Konzerten auf und wirkte zwischen 1943 und 1980 bei sechs Aufnahmesessions mit, u. a. 1972 mit der Belgian Big Band des Schlagzeugers und Vibraphonisten Johnny Peret.

Fahrzeugsammlung 
Blaton hatte eine große Fahrzeugsammlung, die mehr als 30 Wagen umfasste, darunter seine Le-Mans-Rennwagen sowie einige Formel-1-, Champ-Car- und NASCAR-Boliden. Die Sammlung wurde 2005 aufgelöst und sukzessive verkauft.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 
 Christophe A. Gaascht: Willy Mairesse. Le Chevalier Meurtri. Nostalgia, Verviers 2003, ISBN 2-930277-09-2.

Weblinks 

 Jean Blaton bei Racing Sports Cars

Einzelnachweise 

Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Rennfahrer (Belgien)
Jazz-Gitarrist
Belgier
Geboren 1929
Gestorben 2020
Mann